Asl – miasto w Egipcie
 ASL – amerykański język migowy ()
 Apache Software License – licencja oprogramowania
 Association for Symbolic Logic